DDR-Fußball-Oberliga 1981/1982 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1981/1982
1981/1982
1981 i Östtyskland
1982 i Östtyskland